Olimpiada o losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zawody podzielone były na 3 części:
 etap I – praca pisemna na jeden z tematów przedstawionych przez Komitet Główny Olimpiady,
 etap II – obrona przygotowanej pracy (egzamin ustny),
 etap III – egzamin ustny, obejmujący zarówno tematykę pracy ucznia, jak i informacje dostępne w zalecanej literaturze.

Uprawnienia wynikające z uzyskania statusu laureata, bądź finalisty były zróżnicowane w zależności od danej uczelni. W latach 2006–2008 oznaczały maksimum punktów z rekrutacji na następujące kierunki:
 historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – laureaci i finaliści;
 stosunki międzynarodowe (specjalność: wschodoznawstwo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – laureaci;
 historia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – laureaci i finaliści;
 historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz MISH na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – laureaci; stosunki międzynarodowe – laureaci i finaliści.
 stosunki międzynarodowe, historia na Uniwersytecie Warszawskim – laureaci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Olimpiady
 Informacja o Olimpiadzie na stronach serwisu wLiceum.pl

Losy Polaków na Wschodzie
Nauki historyczne w Polsce